Теодор Томас:
 Томас, Теодор (1835—1905) — американский скрипач и дирижёр.
 Томас, Теодор (род. 1920) — американский писатель-фантаст.
 См. также 
 Керкринг, Томас Теодор